Unity Party steht für folgende Parteien:

 Unity Party (Liberia)
 Ethiopian Democratic Unity Party, siehe Äthiopische Demokratische Einheitspartei
 National Unity Party (Philippinen)
 National Unity Party in Myanmar, siehe Partei der nationalen Einheit (Myanmar)

Siehe auch:
 United Party